Села:
 Гальчин — Житомирська область, Бердичівський район, Андрушівська міська громада
 Гальчин — Житомирська область, Бердичівський район, Гришковецька селищна громада
 Гальчин — Чернігівська область, Козелецький район